Il doppio femminile del BNP Paribas Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo erano Sania Mirza e Elena Vesnina ma sono state sconfitte in finale da Liezel Huber e Lisa Raymond per 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Liezel Huber /  Lisa Raymond (campionesse)
 Sania Mirza /  Elena Vesnina (finale)
 Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinale)
 Marija Kirilenko /  Nadia Petrova (secondo turno)

  Sara Errani /  Roberta Vinci (quarti di finale)
  Anabel Medina Garrigues /  Flavia Pennetta (primo turno)
  Nuria Llagostera Vives /  Arantxa Parra Santonja (secondo turno)
  Anna-Lena Grönefeld /  Vania King (ritirate, secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2012
WTA Tour 2012